Strackbein ist der Familienname folgender Personen:

 Lena Strackbein, mexikanische Badmintonspielerin
 Ralf Strackbein (* 1962), deutscher Autor, Presse- und PR-Berater